Internacional significa principalmente algo (una empresa, un idioma o una organización) que implica a más de un país. El término internacional como palabra significa la participación de, la interacción entre o que abarca más de una nación, o generalmente más allá de las fronteras nacionales. Por ejemplo, el derecho internacional, que es aplicado por más de un país y generalmente en cualquier lugar de la Tierra, y el idioma internacional, que es una lengua hablada por residentes de más de un país.

Origen de la palabra 
El término internacional fue acuñado por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham en su Introducción a los principios de la moral y la legislación, que se imprimió para su publicación en 1780 y se publicó en 1789. Bentham escribió: "La palabra internacional, hay que reconocerlo, es nueva; aunque, se espera, suficientemente análoga e inteligible. Está calculada para expresar, de una manera más significativa, la rama del derecho que se conoce comúnmente con el nombre de derecho de gentes".  La palabra fue adoptada en francés en 1801.  Thomas Erskine Holland señaló en su artículo sobre Bentham en la undécima edición de la Encyclopædia Britannica que "Muchas de las frases de Bentham, como 'internacional', 'utilitario', 'codificación', son valiosas adiciones a nuestro idioma; pero la mayoría de ellas, especialmente las de derivación griega, no han echado raíces en él".

Significado en ámbitos concretos 

 En los deportes de equipo, "internacional" es un partido entre dos equipos nacionales, o dos jugadores convocados por un equipo nacional.
 En política, "La Internacional" puede referirse a una internacional política.
 En derecho, "internacional" puede referirse a varias disciplinas del derecho internacional como el derecho internacional público, el derecho penal internacional, etc.
 En lingüística, una lengua internacional es la que hablan los habitantes de más de una nación, normalmente muchas. También se llama lengua mundial. El inglés, el español, el francés y el árabe se consideran lenguas mundiales.
 En interlingüística, lo internacional suele tener que ver con las lenguas y no con las naciones en sí. Una "palabra internacional" es aquella que aparece en más de una lengua. Estas palabras se recopilan a partir de lenguas de origen o de control ampliamente habladas, y a menudo se utilizan para establecer sistemas lingüísticos que la gente pueda utilizar para comunicarse internacionalmente, y a veces con otros fines, como aprender otras lenguas más rápidamente. El vocabulario de Interlingua es especialmente amplio, porque las lenguas de control de Interlingua se seleccionaron para dar a sus palabras y afijos el máximo alcance geográfico. En parte, la lengua Ido también es un producto de la investigación interlingüística.
 En las artes, un movimiento artístico internacional es un movimiento artístico con artistas de más de un país, normalmente por muchos. Algunos movimientos artísticos internacionales son la Internacional Letrista, la Internacional Situacionista y la Internacional del Stuckismo.

"Internacional" también se utiliza a veces como sinónimo de "global".

Véase también 

 Globalización
 Relaciones internacionales
 Empresa multinacional
 Naciones Unidas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Significado de internacional en The Free Dictionary
 Meaning of international  Archived 2010-03-06 at the Wayback Machine on Cambridge dictionary
 Significado de internacional  en el diccionario Oxford.

Geografía política